Chandpur bezeichnet

in Bangladesch:

 Chandpur, Stadt in Bangladesch
 Chandpur (Distrikt), Distrikt in Bangladesch

in Indien:
 Chandpur (Bijnor, Uttar Pradesh), Stadt im Distrikt Bijnor in Uttar Pradesh
 Chandpur (Tehsil), Tehsil im Distrikt Bijnor in Uttar Pradesh
 Chandpur (Varanasi, Uttar Pradesh), Stadt im Distrikt Varanasi in Uttar Pradesh
 Chandpur (Bhopal, Madhya Pradesh), Dorf im Distrikt Bhopal in Madhya Pradesh
 Chandpur (Ghola, Westbengalen), Stadt im Distrikt Ghola in Westbengalen
 Chandpur (Malda, Westbengalen), Gram Panchayat und Dorf im Distrikt Malda in Westbengalen
 Chandpur (Haridwar, Uttarakhand), Dorf im Distrikt Haridwar in Uttarakhand